O rugby society é uma variação do rugby onde as regras foram adaptadas pelo Mutuca Rugby de Gurupi (Tocantins) para permitir partidas em campo de futebol society (vindo daí o nome). Essa adaptação foi motivada pela ausência de campos com medida oficial para jogos de Rugby Union (XV e 7s).

Regras 
O Rugby Society segue as leis para Rugby 7s com as seguintes variações:

Dimensões do campo 
Entre 45-80 metros de comprimento por 35-55 metros, respeitando as proporções. As medidas foram baseadas nos campos disponíveis na cidade na época do acordo das variações

Numero de jogadores 
Pode ser jogado com 5 ou 7 jogadores, conforme o tamanho do campo. O time pode ter até 3 suplentes

Pontuação 
Segue o mesmo padrão de contagem do Rugby Union, no entanto, pode-se optar pela não existência de gols (conversões, penais e drop goals).

Tempo 
2 tempos de 20 minutos e 5 minutos de intervalo.

Medidas e marcações 
As linhas equivalentes para 10 e 22 metros serão marcadas a 5 e a 10 metros, respectivamente. 
Para campos menores pode-se optar pela não existência da linha equivalente à linha de 22 metros, neste caso, para efeito de marcação de lateral, entre outros, todos os chutes serão considerados como “de fora das 22”.
Para as marcações onde os jogadores devem manter distância de 10 metros, como penais, formação de lateral e scrum, serão considerados 5 metros.
As medidas para 5 metros, como distância mínima para formação de lateral e scrum ficarem da lateral e da linha de in goal, serão mantidas.
A zona de in goal pode ser menor, observando a proporção do campo, mas não menos que 2,5 metros.
O campo deve ter uma distância mínima de 1 metro entre a linha de lateral de qualquer obstáculo externo. O mesmo deve ser observado para a linha de bola morta.

Chutes 
Para início, reinício, cobranças de penais, conversões e outros, serão consideradas as variações de Rugby 7s, porém, respeitando as distâncias de medidas e marcações observadas para Rugby society.

Scrum 
Na versão com 7 jogadores aplicará as variações para Rugby 7s, porém, respeitando as distâncias de medidas e marcações observadas para Rugby society. 
Na versão de 5 jogadores não haverá scrum e todo reinício onde se aplicaria um scrum, aplicará um free kick. O time que causou a infração deve ficar a 5 metros do local da cobrança

Laterais 
Na versão com 7 jogadores aplicará as variações para Rugby 7s, porém, respeitando as distâncias de medidas e marcações observadas para Rugby society. 
Na versão de 5 jogadores o lateral será cobrado com free-kick, cobrado pelo time oposto ao que lançou a bola para fora. O free-kick deve ser cobrado na linha de lateral, no local onde foi marcada a saída, iniciando o jogo para dentro do campo. O time que lançou a bola para fora deve ficar a 5 metros do local da cobrança.

Rugby do Brasil